Chérubin, Chérubine ou Cherubin peut faire référence à :
Chérubin, une figure d'ange chez les juifs et les chrétiens ;
 Chérubin, un personnage du Mariage de Figaro de Beaumarchais ;
 Chérubin, le nom en français de Cherubino, un personnage des Noces de Figaro, de Mozart ; 
Chérubin, un opéra de Jules Massenet.

Nom de famille 

Ulrick Chérubin (1943-2014), ancien maire d'Amos (Québec) ;
Nicolò Cherubin (1986- ), footballeur italien.

Prénom 
 Chérubin d'Orsière (?-1545 ou 1546), prélat français ;
 Étienne-Chérubin Leconte ( - 1818), architecte français.

Toponyme 

 Cherubin, lieudit de la  section Bas des Moustiques dans l’arrondissement de Port-de-Paix et le département du Nord-Ouest, en Haïti.

Voir aussi 
La Vierge aux chérubins (1485), tableau d'Andrea Mantegna,
Autour de Chérubine (1948), roman de Christian Coffinet.